Имплант може да се отнася за:
 Медицински имплант – изкуствен материал или устройство, които се вграждат в човешкото тяло;
 Електронен имплант – радиотехническо устройство за проследяване и идентификация.